Zoern ist der Familienname folgender Personen:
 Brad Zoern (* 1970), kanadischer Tontechniker
 Dieter Zoern (1930–2017), deutscher Pelzdesigner und Unternehmer